

Bułgaria 
 Goce Dełczew – przywódca ruchu wyzwoleńczego
 Goce Dełczew – miasto w obwodzie Błagojewgrad
 Goce Dełczew – gmina
 Goce Dełczew – schronisko turystyczne w Pirynie

Macedonia Północna 
 Goce Dełczew Stadion – stadion